Боряк, Василий Семёнович (1926—2001) — советский военный, полный кавалер ордена Славы.
 Боряк, Иван Петрович (1904—1941) — советский партийный и государственный деятель, председатель Верховного Совета Киргизской ССР.